Хасидович:

 Хасидович, Владимир Дмитриевич (1885—1962) — литератор.
 Хасидович, Тамара Владимировна (известная как Тамара Туманова, 1919—1996) — балерина.